Pimpinella polygama är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre André Pourret de Figeac och Carl Fredrik Nyman. Pimpinella polygama ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
polygama